Krzysztof Leśniewski – teologo cattolico polacco
 Marek Leśniewski – ex ciclista su strada polacco
 Stanisław Leśniewski – logico, filosofo e docente polacco